Danielle Adams (née en 1989), joueuse de basket-ball professionnelle américaine
 Danielle Adams, femme politique provinciale manitobaine